Новаківська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Коростенський район)
 Новаківська сільська рада — Полтавська область, Лубенський район
 Новаківська сільська рада — Рівненська область, Володимирецький район